PHC-25 — домашний компьютер от Sanyo, разработанный в 1982 и выпущенный в 1983.

Описание 
Относится к линейке компьютеров PHC-10 и PHC-20. А PHC-28S и PHC-30 являли собой MSX-1 совместимые машины.

Техническая спецификация 
 Центральный процессор:  (совместимый с Zilog Z80A), 4 МГц
 Память: 16 КБ ОЗУ, 24 КБ ПЗУ, 6 КБ VRAM
 Клавиатура: 65 клавиши, 4 функциональных клавиши, 4 клавиш стрелок
 Текстовые режимы: 16 × 16 / 32 × 16
 Графические режимы: 64 × 48 (8 цветов) / 128 × 192 (4 цвета) / 256 × 192 (4 цвета)
 Звуковая карта: Опциональная (PSG-01 extension)
 Аппаратные порты: кассетный магнитофон, Centronics, RGB, композитное видео

Примечания

Ссылки 
 PHC-25 

Домашние компьютеры